Suomi Finland Perkele — третий студийный альбом финской блэк-метал-группы Impaled Nazarene, выпущенный 16 октября 1994 года на лейбле Osmose Productions. Этот альбом — последний, в записи которого принимали участие братья Люттинен. 11 сентября 2001 года альбом был переиздан вместе с EP Motörpenis.

Список композиций

Участники записи 
 Мика Луттинен — вокал
 Киммо Луттинен — ударные, гитара
 Танели Ярва — бас
 Ярно Анттила — гитара

Примечания 

Альбомы Impaled Nazarene
Альбомы Osmose Productions